Витолиньш () — латышская фамилия.

Известные носители 
 Витолиньш, Алвис Арвидович (1946—1997) — советский и латвийский шахматист.
 Витолиньш, Екабс (1898—1977) — советский и латвийский музыковед.